Shehani ist der Familienname folgender Personen:

 Lekha Shehani (* 1993), sri-lankische Badmintonspielerin
 Malsha Shehani (* 1995), sri-lankische Cricketspielerin